Guillory ist der Familienname folgender Personen:

 Briana Guillory (* 1997), US-amerikanische Leichtathletin
 Curtis John Guillory SVD (* 1943), Bischof von Beaumont
 Sienna Guillory (* 1975), britisch-US-amerikanische Filmschauspielerin und Model